Irénée du Pont (1771-1834), voluit Éleuthère Irénée du Pont, een Frans-Amerikaans chemicus en ondernemer
Irénée du Pont (1876-1963), een Amerikaans ondernemer
Irénée Du Pont (schip, 1941), een Amerikaans stoomvrachtschip